Eduard Engelberger ist der Name folgender Personen:

* Eduard Engelberger (Politiker, 1911) (Edwin Adolf Engelberger-Erni, 1911–1981), Schweizer Buchdrucker und Politiker, Landrat von Nidwalden 
 Eduard Engelberger (Politiker, 1940) (Edi Engelberger; * 1940), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP), Nationalrat
 Eduard Engelberger (Politiker, 1967) (Edi Engelberger; * 1967), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP), Landrat von Nidwalden